Ölkatastrophen im Golf von Mexiko ereigneten sich

 ab Juni 1979, siehe Ixtoc I
 ab April 2010, siehe Ölpest im Golf von Mexiko 2010